Peltospiridae — семейство морских брюхоногих моллюсков. Ранее его включали в кладу Vetigastropoda (в соответствии с классификацией брюхоногих по Bouchet & Rocroi, 2005), но в настоящее время относят к подклассу Neomphaliones. Включает глубоководный вид Chrysomallon squamiferum — единственный известный науке организм, у которого одним из материалов скелета служат .

Классификация 
На декабрь 2018 года в семействе не выделяют подсемейств и включают 12 родов:
  (1 вид)
  (1 вид)

Кладограмма 
Приведена кладограмма семейства, составленная на основе последовательностей гена субъединицы I цитохром-с-оксидазы (COI). Lacunoides и Cyathermia иногда включают в Neomphalidae, но анализ последовательностей этого гена показал их принадлежность к Peltospiridae.

Примечания 

Брюхоногие
Семейства брюхоногих